Pavolini est un patronyme porté notamment par :
 Alessandro Pavolini (1903-1945), fasciste, journaliste, essayiste et homme politique italien,
  (1898-1980), écrivain, scénariste et critique littéraire italien,
  (1964-), écrivain italien,
  (1922-1986), journaliste et homme politique italien,
  (1864-1942), linguiste, poète et journaliste italien.